Веном:
 Веном — персонаж комиксов издательства Marvel Comics.
 Эдди Брок (серия фильмов Сэма Рэйми) — персонаж серии фильмов Сэма Рэйми, основанный на персонаже комиксов.
 Эдди Брок (Вселенная Человека-паука от Sony) — персонаж медиафраншизы «Вселенная Человека-паука от Sony», также основанный на персонаже комиксов.
 Веном: Смертоносный защитник — серия комиксов издательства Marvel Comics, состоящая из шести выпусков.
 «Веном» — американский супергеройский фильм 2018 года.
 «Веном (саундтрек)» — альбом саундтреков к фильму «Веном» (2018).
 «Веном 2» — американский супергеройский фильм 2021 года.
 «Веном 2 (саундтрек)» — альбом саундтреков к фильму «Веном 2» (2021).
 «Веном 3» — предстоящий американский супергеройский фильм.

См. также 
 Venom